Улицька Лариса Яківна  (*1941) — український режисер по монтажу.
 Улицька Людмила Євгенівна  (*1943) — російська письменниця.
 Улицька Ольга Петрівна  (1902—1978) — радянський і російський кінорежисер.

Див. також 
 Улицький
Українські прізвища